Le terme Wakeham peut se référer à:

Toponymes

 Rivière Wakeham, un affluent du littoral sud du détroit d'Hudson. Cette rivière coule dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak faisant partie de l'administration régionale Kativik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 61° 34' 34" Nord; 72° 16' 12" Ouest.
 Baie Wakeham (fjord), une baie située près du détroit d'Hudson où est situé le village de Kangiqsujuaq, dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région administrative de Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 61° 37' 30" Nord; 71° 59' 00" Ouest.
 Wakeham, hameau situé dans la ville de Gaspé, MRC La Côte-de-Gaspé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 49' 46" Nord; 64° 34' 01" Ouest.
 Île Wakeham, municipalité de Saint-Augustin (Le Golfe-du-Saint-Laurent), MRC du Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 51° 06' 57" Nord; 58° 34' 52" Ouest.
 Lac Wakeham, territoire non organisé de Lac-Jérôme, MRC de Minganie, région administrative de Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 50° 46' 29" Nord; 62° 50' 38" Ouest.
 Lac Wakeham, territoire non organisé de Rivière-Koksoak, région administrative de Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 61° 38' 09" Nord; 72° 58' 14" Ouest.
 Montée Wakeham, ville de Gaspé, MRC de La Côte-de-Gaspé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.
 Pointe Wakeham, située dans la municipalité de L'Île-d'Anticosti, dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 49° 56' 47" Nord; 64° 14' 10" Ouest.
 Rocher Wakeham, situé dans la municipalité de Saint-Augustin (Le Golfe-du-Saint-Laurent), dans la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 51° 05' 51" Nord; 58° 30' 48" Ouest.
 Maison William-Wakeham, un bien patrimonial, situé dans la ville de Gaspé, dans la MRC de La Côte-de-Gaspé, dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.